Z-machine — виртуальная машина, которую разработали Джоэль Берез и  в 1979 году и используемая компанией Инфоком для текстовых приключенческих игр.
 Z-машина — неофициальное название самого большого в мире экспериментального генератора высокочастотных электромагнитных волн.